Её Королевское Высочество Ингрид Александра, принцесса Норвегии (; 21 января 2004 года, Осло) — старшая дочь наследного принца Норвегии  Хокона  и его супруги Метте-Марит, внучка короля Харальда V.

Биография 

Принцесса Ингрид Александра родилась 21 января 2004 года в госпитале Rikshospitalet в Осло (Норвегия). При рождении она получила титул принцессы Норвегии. Принцесса Ингрид Александра — вторая в линии наследования престола Норвегии (после своего отца наследного принца Хокона). Когда её отец унаследует престол, Ингрид Александра станет наследной принцессой Норвегии.

У принцессы Ингрид Александры есть старший единоутробный брат Мариус, который родился в 1997 году, и младший брат принц Сверре Магнус, который родился 3 декабря 2005 года.

Крестины принцессы Ингрид Александры состоялись 17 апреля 2004 года в Осло. Её крестные родители — её дед по отцовской линии король Харальд, король Испании Филипп VI, наследный принц Дании Фредерик, наследная принцесса Швеции Виктория, принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Харальда V и тётя принцессы Ингрид Александры и бабушка по материнской линии Марит Тьессем.

4 января 2006 года Ингрид Александра пошла в детский сад, а 19 августа 2010 года начала обучение в школе Jansløkka barneskole в Аскере.

12 февраля 2016 года Ингрид Александра зажгла чашу Олимпийского огня на церемонии открытия II зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере. В октябре 2020 года стала чемпионкой Норвегии по сёрфингу среди юниоров. 

Выпускница школы Ураниенборг в Осло, осенью 2020 года поступила в среднюю школу Эльвебаккен.

Генеалогия

Награды 
Награды Норвегии

Награды иностранных государств:

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Королевского дома

Глюксбурги
Принцессы Норвегии
Сёрферы